Andreas Heusler henviser til:

 Andreas Heusler (1802-1868) (1802–1868) – schweizisk jurist
 Andreas Heusler (1834-1921) (1834–1921) – schweizisk jurist
 Andreas Heusler (filolog) (1865–1940) – schweizisk filolog